Лайош () — угорське ім'я, еквівалент латинського Людовик.

Королі  
 Людвік I Великий — король Угорщини в 1342-1382 (Анжуйська династія) 
Лайош II Ягелончик — король Угорщини та Чехії в 1516-1526 (династія Ягеллонів)

Інші відомі носії імені  
 Лайош Кольтано (н. 1946) — кінорежисер 
 Кошут Лайош (1802-1894) — революціонер та державний діяч 
 Лайош Тіхі (1935-1999) — футболіст 
 Лайош Штейнер (1903-1975) — шахіст